Tomalá puede referirse a:
Tomalá, un apellido originario de la Isla Puná, en Ecuador.
Tomalá, una población de Honduras.